

22-й личный чемпионат Латвии (Кубок Латгалии) 
 7 августа, 1997
  Даугавпилс, стадион «Локомотив»

1997